Кызылжулдуз ( — Красная Звезда) — название населенных пунктов в Казахстане:

 Кызылжулдуз — село в подчинении горадминистрации Кокшетау Акмолинской области.
 Кызылжулдуз — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кызылжулдуз — село в подчинении горадминистрации Аркалыка Костанайской области.
Кызылжулдуз — до 2019 г. название села Тулеугали Абдыбекова в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области.

См.также
 Кызыл-Юлдуз
Кызылжулдыз